Niemcy:
 Stuttgart-Vaihingen – okręg administracyjny Stuttgartu
 Stuttgart-Vaihingen – stacja kolejowa w Stuttgarcie

Zobacz też:
 Vaihingen